Gregorian Bivolaru (també conegut com Magnus Aurolsson i anomenat Grieg, Grig o, per la premsa, Guru) va néixer el 12 de març de 1952 (edat 70 anys) en Tartaresti, Romania.  És el fundador del Moviment per a la Integració Espiritual en el Absolut ((MIEA) i en anglès MISA).

En el 2005 , el Tribunal Suprem de Suècia va acordar concedir l'estatus de refugiat polític a Bivolaru en resposta a les seves reclamacions de persecució per part de les autoritats romaneses. El 14 de juny de 2013, el Tribunal Superior de Cassació i Justícia Romanesa va condemnar definitivament a Gregorian Bivolaru a 6 anys de presó, sense suspensió,per actes sexuals amb una menor. A més, va ser absolt per tots els altres càrrecs contra ell (per exemple, tràfic de menors). Gregorian Bivolaru també es troba a la llista de 'buscats' d'Interpol, per càrrecs penals de tràfic agreujat d'éssers humans i abús sexual de menors. En una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans l'any 2021, va ser proclamat criminal a la fuga per obligar els seus seguidors a lliurar-li els estalvis de la seva vida i mantenir relacions sexuals entre ells, i amb ell, a les seves ordres. Les joves membres femenines van dir que es van veure obligades a treballar com a strippers i aparèixer a pel·lícules porno hardcore. El 2013 va ser condemnat en absència per tenir relacions sexuals amb un menor. França va executar una ordre de detenció europea (EAW) per a ell.

Romanesos